Канталапьедра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда.  Занимает площадь 71,15 км². Население — 1127 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página web no oficial de la Villa 

Муниципалитеты Саламанки